BiH:
 Kuta (Foča, BiH), naselje u općini Foča
 Kuta (Kalinovik, BiH), naselje u općini Kalinovik

Crna Gora:
 Kuta (Nikšić, Crna Gora), naselje u općini Nikšić

Vidi i:
 Kute (razdvojba)
 Kuti (razdvojba)